Panaspis — рід сцинкоподібних ящірок родини сцинкових (Scincidae). Представники цього роду мешкають в Африці на південь від Сахари.

Види 
Рід Panaspis нараховує 21 вид:

 Panaspis africana (Gray, 1845) 
 Panaspis annettesabinae Colston, Pyron, & Bauer, 2020
 Panaspis annobonensis (Fuhn, 1972)
 Panaspis breviceps (W. Peters, 1873)
 Panaspis burgeoni (de Witte, 1933)
 Panaspis cabindae (Bocage, 1866)
 Panaspis duruarum (Monard, 1949)
 Panaspis helleri (Loveridge, 1932)
 Panaspis maculicollis Jacobsen & Broadley, 2000
 Panaspis massaiensis (Angel, 1924)
 Panaspis megalurus (Nieden, 1913)
 Panaspis mocamedensis Ceríaco, Heinicke, Parker, Marques, & Bauer, 2020
 Panaspis namibiana Ceríaco, Branch & Bauer, 2018
 Panaspis seydeli (de Witte, 1933)
 Panaspis tancredii (Boulenger, 1909)
 Panaspis thomensis Ceríaco, Soares, Marques, Bastos-Silveira, Scheinberg, Harris, Brehm & Jesus, 2018
 Panaspis togoensis (F. Werner, 1902)
 Panaspis tristaoi (Monard, 1940)
 Panaspis tsavoensis Kilunda, Conradie, Wasonga, Jin, Peng, Murphy, Malonza, & Che, 2019
 Panaspis wahlbergii (A. Smith, 1849)
 Panaspis wilsoni (F. Werner, 1919)

Етимологія 
Наукова назва роду Panaspis походить від сполучення слів  — все і  — щит.

Примітки 

Сцинкові
Роди плазунів